Het WTA-tennistoernooi van Madrid (officieel Mutua Madrileña Madrid Open) van 2009 vond plaats van 9 tot en met 17 mei 2009 in de Spaanse hoofdstad Madrid. Het was de negende editie van het vrouwen­toernooi, voor het eerst onderdeel van het tennistoernooi van Madrid 2009. Er werd gespeeld op een oranjerode gravel-ondergrond.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen zeventien speelsters uit de top 20 deel. Titelhoudster Chanda Rubin, die de titel sinds 2003 droeg, was deze niet komen verdedigen. De Servische Ana Ivanović (WTA-7), die de voorafgaande week in Rome nog meespeelde, had zich voor het toernooi in Madrid afgemeld wegens een ontsteking aan haar rechterknie.

Het eerste reekshoofd Dinara Safina uit Rusland won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als negende geplaatste Deense Caroline Wozniacki in twee sets. Het was Safina's elfde WTA-titel, de tweede van het jaar: een week eerder won ze het toernooi van Rome, met ongeveer het zelfde speelstersveld.

Geplaatste speelsters 

* De vier halvefinalisten van het WTA-toernooi van Rome 2009 kregeneen bye voor de eerste ronde in Madrid, omdat in Rome de finale nogmoest worden gespeeld toen het toernooi in Madrid al begon.

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Het als eerste geplaatste duo Cara Black en Liezel Huber won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste koppel Květa Peschke en Lisa Raymond in de match-tiebreak. Black en Huber scoorden hiermee hun 25e gezamenlijke titel. De Zimbabwaanse Black had daarnaast 24 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Amerikaanse Huber twaalf.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
 Toernooischema WTA

Madrid 2009
Madrid